Eckhardtshausen ist

 der Name eines Ortsteiles der Gemeinde Marksuhl  im Wartburgkreis in Thüringen, siehe Eckardtshausen
 der Name einer Wüstung bei Krauthausen, einem Stadtteil von Sontra im Werra-Meißner-Kreis in Hessen, siehe Krauthausen (Sontra)